Le terme d'Institut franco-chinois peut désigner les établissements suivants:
 L'Institut franco-chinois de Lyon, ou IFCL, en activité de 1921 à 1946, créé afin d'accueillir des étudiants chinois en France ;
 Les instituts franco-chinois contemporains, ou IFC, structures franco-chinoise de formation universitaires accréditées opérant au sein des universités publiques chinoises, dont ;
L'Ecole Centrale de Pékin (ECPk), fondée en 2005 au sein de l'université de Beihang à Pékin;
 L'Université de technologie sino-européenne de l'université de Shanghai (UTSEUS), faculté d'ingénierie fondée en 2005 au sein de l'université de Shanghai ;
 L'Institut sino-européen d'ingénierie de l'aviation (SIAE), faculté d'ingénierie fondée en 2007 au sein de l'université d'aviation civile de Chine à Tianjin ;
 L'Institut franco-chinois de l'énergie nucléaire (IFCEN), faculté d'ingénierie fondée en 2010 au sein de l'université Sun-Yat-Sen à Zhuhai ;
 L'institut franco-chinois de l'université Renmin de Chine (IFC Renmin), faculté de sciences humaines et sociales fondée en 2010 au sein de l'université Renmin de Chine à Suzhou ;
 L'École d'Ingénieur SJTU-ParisTech (SPEIT), faculté d'ingénierie fondée en 2012 au sein de l'université Jiaotong de Shanghai ;
 L'Ecole nationale d'ingénierie franco-chinoise de NUST (ENIM), faculté d'ingénierie fondée en 2015 au sein de l'université de sciences et technologies de Nankin.
 L'Institut WUT-AMU, faculté fondée en 2019 au sein de l'Université de technologie de Wuhan à Wuhan.

Chine
Enseignement en Chine
Université en Chine